Der Skisprung-Weltcup 1984/85 (offizieller Name: FIS Weltcup Skispringen 1984/85) war eine vom Weltskiverband FIS zwischen dem 8. Dezember 1984 und dem 24. März 1985 an 17 verschiedenen Orten in Europa, Nordamerika und Asien ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. Ursprünglich war die Durchführung von 23 Einzelwettbewerben geplant. Zwei Wettbewerbe mussten ersatzlos abgesagt werden, sodass 21 Einzelwettbewerbe in die Wertung eingingen. Den Sieg in der Gesamtwertung errang in dieser Saison zum zweiten Mal der Finne Matti Nykänen, auf dem zweiten und dritten Platz folgten die beiden Österreicher Andreas Felder und Ernst Vettori. Der ostdeutsche Titelverteidiger Jens Weißflog belegte den vierten Rang. Die Nationenwertung gewann das bereits im Vorjahr siegreiche Team Finnland vor Österreich und Norwegen.

Ergebnisse und Wertungen

Weltcup-Übersicht

Wertungen 
Weltcuppunkte wurden für die Plätze 1 bis 15 vergeben (Platz 1 = 25 Punkte, Platz 2 = 20 Punkte, Platz 3 =15 Punkte, von Platz 4 bis 15 absteigend 12 Punkte bis 1 Punkt). Es gab Streichresultate. Dazu wurde die Saison in zwei Saisonhälften aufgeteilt. Von den Wettbewerben im Dezember und Januar wurden nur die fünf besten Ergebnisse eines Athleten gewertet. Von den Wettbewerben im Februar und März wurden die sechs besten Ergebnisse eines Athleten gewertet, wobei von den Wettbewerben der zweiten Saisonhälfte vor dem Saisonfinale in Štrbské Pleso maximal fünf Wettbewerbe gewertet wurden.

Für die Nationenwertung wurden alle Punkte berücksichtigt (keine Streichresultate).

Punkte, die einem Springer als Streichergebnis abgezogen wurden, sind gegebenenfalls in Klammern angegeben.

Weblinks

Einzelnachweise 

Wintersport-Weltcup 1984/85
1984/85